Мокрищево — название нескольких населённых пунктов:
 Мокрищево — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Мокрищево — деревня в Белевском районе Тульской области.